Караван () — село в Малоданиловском поселковом совете Дергачёвского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322055902. Население по переписи 2001 года составляет 206 (94/112 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Караван находится на правом берегу реки Лопань, выше по течению примыкает к селу Лужок, ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Зайченки, на противоположном берегу — пгт Малая Даниловка.
До железнодорожных станция Дергачи и Подгородняя — 4 км.
Рядом с селом находится балка Яр Полтавский по которой протекает пересыхающий ручей с запрудами, село окружено большим лесным массивом урочище Харьковское (дуб).

История 
 1873 — дата основания.
 В  1940 году, перед ВОВ, в Караване были 80 дворов.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Садовые участки.

Археология 
Жертвенник на скифском городище Караван на мысе между яром и рекой Ржанец (приток реки Мерефа), расположенный в северо-западной части главного двора, датируется V веком до нашей эры.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района